El campeonato femenino sub-19 es un torneo bianual que decide que equipos representaran a la Confederación Asiática de Fútbol en la Copa Mundial Femenina de Fútbol Sub-20 de la FIFA.

Historial

Palmarés
En cursiva, se indica el torneo en que el equipo fue local.

Véase también 
 Fútbol femenino
 Copa Mundial Femenina de Fútbol
 Copa Mundial Femenina de Fútbol Sub-20
 Copa Mundial de Fútbol Sub-20
 Campeonato Sub-16 femenino de la AFC
 AFC

Referencias

Enlaces externos 
 Sitio oficial de la AFC 

Campeonatos de fútbol entre selecciones femeninas de la AFC
Campeonato Juvenil de la AFC